Dyslokacja

 dyslokacja tektoniczna – przemieszczenie mas skalnych w układzie warstw wywołane ruchami tektonicznymi  skorupy ziemskiej.
 dyslokacja (krystalografia) – defekt w krysztale.
 dyslokacja wojsk – rozmieszczenie,  rozlokowanie, zwłaszcza sił zbrojnych na terytorium państwa.